Magyarország természetföldrajzi felosztásának középső szintjét adják a középtájak. Egy középtáj (mezorégió) különböző tájrészletek összekapcsolódásából áll össze. Egy egységbe foglal azonos domborzati típuson belül eltérő kialakulású és felépítésű kistájakat, amelyek azonban rendelkezhetnek részben eltérő vízrajzi és talajföldrajzi tulajdonságokkal (pl. helyi éghajlat, növény- vagy talajtakaró). A középtájak területe ritkán marad 1000 négyzetkilométer alatt. Magyarország tájföldrajzi felosztása 35 középtájat különböztet meg.  

Magyarország földrajzi tájegységeinek beosztását a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében dolgozták ki az 1980-as évek második felében; az ezt bemutató kétkötetes könyv 1990-ben jelent meg Marosi Sándor és Somogyi Sándor szerkesztésében. A mű átdolgozott és bővített kiadása 2010-ben látott napvilágot; ebben a korábban hangsúlyos természetföldrajz mellett szerepet kapott a társadalomföldrajz is, emellett több tematikus egységet jelentősen átdolgoztak (például a területhasználatról szólót a CORINE Land Cover adatai alapján).

A magyarországi középtájak listája 
Az alábbiakban a Magyarország kistájainak katasztere 2010-es kiadásában megadott középtájak felsorolása látható a könyvben megadott terület- és néhány domborzati adattal együtt. A területszámításhoz és a területhasznosítási adatokhoz a szerkesztők az 1998–1999-ben készült SPOT4 Xi+M űrfelvételek alapján készült CORINE Land Cover -es (CLC 50) méretarányú, EOV rendszerbe korrigált adatait használták. Az összesített területadatok eltérése Magyarország hivatalos államterületétől annak tudható be, hogy a Digitális Térképi Adatbázis és a CORINE adatbázis között – különösen a Dráva és az Ipoly meanderező szakaszain – az országhatár meghúzásában jelentős különbségek mutatkoztak.

Területhasznosítási adatok

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország földrajzi kistájai

Jegyzetek

Források 
 Dövényi (szerk.), 2010: 

Magyarország földrajzi középtájai